Příjmení Míček, přechýleně Míčková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Libor Míček (1931–2004) – český pedagogický psycholog
 Svatopluk Míček (1929–2011) – český fotbalista
 Tomáš Míček (* 1938) – český fotograf

Podobná příjmení
 Miroslav Míčko (1912–1970) – český historik umění, pedagog, výtvarný kritik a překladatel

Související články 
 Mička
 Míčka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení